Wahagn Dawtjan ist der Name folgender Personen:

* Wahagn Dawtjan (Dichter) (1922–1996), armenischer Dichter und Übersetzer
 Wahagn Dawtjan (Turner) (* 1988), armenischer Turner